Молодёжная классификация Тур де Франс () разыгрывается в рамках Тур де Франс с 1975 года. Расчёт классификации производится аналогично генеральной, в настоящие время учитываются результаты гонщиков в возрасте до 25 лет на 1 января года, в который проводится гонка. Лидер классификации носит белую майку ().

История 
С 1968 до 1975 год белая майка присуждалась на Тур де Франс лидеру в комбинированной классификации (лучший гонщик в общем, очковом и горном зачётах), которая в 1975 году была упразднена удалена и заменена молодёжной классификацией.

Регламент молодёжной классификации менялся с годами, но всегда был таким, что опытные велогонщики не имели права бороться за победу в ней. Иногда регламент исключал велосипедистов старше определенного возраста, которые ранее участвовали в Тур де Франс, или которые были профессионалами более двух лет.

В первые годы в ней соревновались нео-профессиональные велогонщики (профессионал менее трёх лет) который рассчитывался с использованием общей классификации. Лидер зачёта носит белую майку. В 1983 году правила изменились и учитывал только велогонщиков дебютирующих на Тур де Франс. В 1987 году после очередного изменения регламента в классификации учитываются все гонщики не достигшие 26 лет на 1 января текущего года. В последние годы право на участие в зачёте имеют только велосипедисты, не достигшие 26 лет (в возрасте до 25 лет на 1 января года, в который проводится гонка).

После 1989 года белая майка не присуждается, хотя классификация по-прежнему существует. В 2000 году белая майка снова начинает вручаться лидеру зачёта.

С 1997 года эта классификация официально называется «Souvenir Fabio Casartelli» в честь погибшего итальянского велогонщика.

Четырежды лучший молодой гонщик выигрывал одновременно и общий зачёт — Лоран Финьон в 1983 году, Ян Ульрих в 1997 году, Альберто Контадор в 2007 году и Анди Шлек в 2010 году. Единственным велогонщиков выигравшим одновременно молодёжную и горную классификации стал Наиро Кинтана в 2013 году. Шесть гонщиков также выиграли желтую майку в последующем во время своей карьеры Лоран Финьон, Грег Лемонд, Марко Пантани, Ян Ульрих, Альберто Контадор и Анди Шлек). Чаще всех лучшим молодым гонщиком становились Марко Пантани (две победы), Ян Ульрих (три победы, также первый или второй в общей классификации во всех трёх случаях), Анди Шлек (три победы) и Наиро Кинтана (две победы, также занявший второе место в общей классификации оба раза). Ян Ульрих является самым молодым победителем молодёжной классификация, когда он выиграл в 1996 году в возрасте 22 лет и 8 месяцев. Близнецы из Великобритании Адам и Саймон Йейтс стали лучшими молодыми гонщиками в 2016 и 2017 годах соответственно.

Победители

Рекорд побед

Индивидульно

По странам

Спонсоры 
 2001—2003 : Aquarel
 2003—2014 : Škoda
 2015— : .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Tour de France
 
 Tour Xtra

Тур де Франс
Спортивные призы и награды в велоспорте